Bigo – architettura nel porto antico di Genova con ascensore panoramico
 Bigo – gru usata nei porti per lo scarico e carico delle merci
 Bigos – piatto tipico polacco a base di carne, crauti e spezie

Geografia 
 Bigo Bay – baia dell'Antartide
 Monte Bigo – montagna dell'Antartide

Persone 
 Didier Bigo – accademico francese
 Véronique Bigo – pittrice francese